Jeremy Dudziak – calciatore tedesco naturalizzato tunisino
 Marian Dudziak – ex velocista polacco
 Urszula Dudziak – cantante polacca